Кубок России по баскетболу среди женщин в сезоне 2013/2014 являлся XI турниром Российской федерации по баскетболу. Екатеринбургский "УГМК" стал семикратным обладателем Кубка (6-й раз подряд).

Регламент 
В Кубке России участвуют все клубы «Премьер-Лиги», «Суперлиги», молодёжные составы «Премьер-Лиги» и команды «Высшей лиги» ( в обязательном порядке), а также все желающие команды.

Соревнование проводится в два этапа:
 I этап — VIII Кубок В. Кузина: первый раунд, второй раунд и Финал четырёх.
 II этап — финальная часть Кубка России: 1/8 финала, 1/4 финала и Финал четырёх.

Кубок В. Кузина

Первый раунд 
Команды «Высшей лиги» и молодёжные команды клубов «Премьер-лиги» образуют группы «А», «Б», «В», «Г» и играют туром в один круг. Команды, занявшие в группах «А», «В», «Г» 1 место, в группе «Б» - 1-2 места переходят в следующий раунд.

Группа А (Сыктывкар)

Группа Б (Бердск) 

{| class=wikitable style="text-align:center;" width="650"
|-
! width=5%|Место
! width=45%|Команда
! width=5%|И
! width=5%|В
! width=5%|П
! width=15%|Разность мячей
! width=10%|Очки
|-style="background:#ccffcc;"
| 1 || align="left"| УГМК-Юниор (Екатеринбург) ||3 || 3 || 0 || 245 - 166||6
|-style="background:#ccffcc;"
| 2 || align="left"|Динамо-ГУВД-2 (Новосибирск) || 3 || 2 || 1 || 213 - 175||5
|-
| 3 || align="left"| Енисей-2 (Красноярск)|| 3 || 1 || 2 || 199 - 224||4
|-
| 4 || align="left"| Славянка (Челябинск)|| 3 || 0 || 3 || 153 - 245||3
|}

 Группа В (Иваново) 

 Группа Г (Оренбург) 

 Второй раунд 

 Группа Д (Санкт-Петербург) 

 Группа Е (Сургут) 

 Группа Ж (Воронеж) 

 Группа З (Казань) 

 Финал четырёх (01—02.10.2013, Казань) 
Во второй этап XI Кубка России в «1/8 финала» выходят команды, занявшие 1 и 2 места в Кубке В. Кузина.

 Финал 

 Финальная часть Х Кубка России 

 1/8 финала 
В 1/8 финала команды играют по одной игре на площадках нижестоящих команд, согласно итоговой классификации сезона 2012/13 года. По итогам 1/8 финала победители пар выходят в 1/4 финала.

 1/4 финала 
В 1/4 финала участвуют команды Премьер-Лиги, занявшие 1-4 места в чемпионате России в сезоне 2012/13 года и четыре команды, победившие в 1/8 финала Кубка России. На стадии 1/4 финала Департамент проводит жеребьевку, которая определяет пары участников 1/4 финала Кубка России.

 Финал четырёх 

 Полуфиналы 

 Матч за 3-е место 

 Финал Главный тренер —  Георгиос Дикеулакос (1 фол)

 Примечание: Мин — игровое время, Очк — очки, 2-х — 2-х очковые броски (попадание/попытки), 3-х — 3-х очковые броски, Шт — штрафные броски, Под — подборы, АП — атакующие передачи, ПР — перехваты, БШ — блок-шоты, ФО — фолы

 Обладатель кубка УГМК 

 Символическая пятерка 
По итогам турнира была названа символическая пятерка лучших игроков.

 Лучший защитник -  Наталья Жедик (Надежда)
 Лучший тяжелый форвард -  Деванна Боннер (Надежда)
 Лучший разыгрывающий -  Ксения Левченко (Спарта энд К)
 Лучший центровой -  Кэндис Паркер (УГМК)
 Лучший легкий форвард -  Сеймон Огастус (Динамо (К)
 MVP финала''' -  Дайана Таурази

Примечания

Ссылки 
 Статистика турнира

Кубок России по баскетболу среди женщин
2013 год в баскетболе
2014 год в баскетболе